Buzzard Roost Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buzzard Roost Knob (Texas)	
 Buzzard Roost Knob (Jackson County, West Virginia)	
 Buzzard Roost Knob (Wayne County, West Virginia)